Het seizoen 2011-2012 was het zesde seizoen dat om het landskampioenschap van Montenegro in het voetbal werd gestreden.

FK Mogren Budva trad aan als titelverdediger, maar moest die afstaan aan FK Budućnost Podgorica dat onder leiding van coach Miodrag Radulovic het tweede nationale kampioenschap in de wacht wist te slepen. Daardoor plaatste de club zich voor de tweede voorronde van de UEFA Champions League 2012/13.

Het seizoen begon op 6 augustus 2011 en eindigde op 30 mei 2012, met een winterstop van acht weken. Alle teams speelden drie keer tegen elkaar. In de 198 gespeelde wedstrijden werd 497 keer gescoord, goed voor een gemiddelde van 2,51 doelpunt per wedstrijd. Topscorer werd Admir Adrović (FK Budućnost Podgorica) met 22 treffers, waarvan twee tot stand kwamen vanaf de strafschopstip.

Nieuwkomers dit seizoen waren FK Bokelj, in het seizoen 2010-2011 winnaar van de Druga Crnogorska Liga, en FK Berane. Die laatste club had promotie weten af te dwingen via de nacompetitie (play-offs promotie/degradatie), ten koste van FK Mornar Bar.

Beide clubs wisten zich niet te handhaven. FK Bokelj eindigde als twaalfde en laatste, waardoor de club rechtstreeks degradeerde. FK Berane werd voorlaatste en ging in de play-offs promotie/degradatie over twee duels ten onder tegen FK Mornar Bar. Ook de nummer tien van de ranglijst, FK Dečić, moest een stap terug doen. De club verloor in de nacompetitie over twee duels van FK Jedinstvo Bijelo Polje.

Uitslagen

Eindstand

Play-offs promotie/degradatie

Eerste ronde

Tweede ronde

FK Mornar Bar en FK Jedinstvo promoveren, FK Dečić en FK Berane degraderen.

Statistieken

Topscorers

Toeschouwers

Zie ook
Montenegrijns voetbalelftal in 2011
Montenegrijns voetbalelftal in 2012
Montenegrijnse voetbalbeker 2011/12

Montenegrijnse voetbalcompetitie
Competitievoetbal 2011/12